Een krabbengeslacht:  Cancer (geslacht)
Het sterrenbeeld: Kreeft (sterrenbeeld)
Een wetenschappelijk tijdschrift: Cancer (tijdschrift)